Мучибаба може бити:

 Мучибаба (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Србија
 Мучибаба (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Србија